Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Сеянные 
Первый восемь сеянных начинают турнир со 2 круга.

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Новак Джокович (Финал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Второй раунд)
  Жиль Симон (Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко ''(Четвертьфинал)

<li> Гаэль Монфис (Первый раунд)
<li> Давид Феррер (Третий раунд)
<li> Томми Робредо (Второй раунд)
<li> Давид Налбандян (Третий раунд)
<li> Станислас Вавринка (Полуфинал)
<li> Марин Чилич (Второй раунд)
<li> Радек Штепанек (Первый раунд)
<li> Николас Альмагро (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основы 
 Сетка квалификации 

Monte-Carlo Rolex Masters 2009